Andreas Bødtker Christensen (ur. 10 kwietnia 1996 w Lillerød) – duński piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Danii.

Kariera klubowa 
W 2012 przeniósł się do londyńskiego klubu Chelsea z Brøndby IF. 10 lipca 2015 został wypożyczony do Borussii Mönchengladbach.

Styl gry 
Christensen naturalnie występuje na pozycji środkowego obrońcy. W 2018 trener Chelsea Antonio Conte powiedział: "Christensen pokazuje wielką dojrzałość" i dodał: "Mam do niego duże zaufanie i uważam, że jest on przyszłością klubu na 10-12 lat, a także może zostać kapitanem Chelsea".

Sukcesy

Chelsea 
 FA Youth Cup: 2013/2014
 Liga Młodzieżowa UEFA: 2014/2015
 Puchar Anglii: 2017/2018
 Liga Mistrzów UEFA: 2020/2021
 Liga Europy UEFA: 2018/2019

FC Barcelona 
 Superpuchar Hiszpanii: 2022/2023

Wyróżnienia 
 Duński Talent Roku: 2015
 Gracz roku w Borussia Mönchengladbach: 2015/2016
 Młody gracz roku w Chelsea: 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Andreas Christensen na oficjalnej stronie FC Barcelony 
 
 
 
 

Reprezentanci Danii w piłce nożnej
Piłkarze Chelsea F.C.
Piłkarze Borussii Mönchengladbach
Piłkarze FC Barcelona
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Urodzeni w 1996